Hoban ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Hoban (* 1940), britischer Radrennfahrer
 Edward Francis Hoban (1878–1966), US-amerikanischer Erzbischof
 James Hoban (1762–1831), irisch-amerikanischer Architekt
 Michael John Hoban (1853–1926), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Scranton
 Ovidiu Hoban (* 1982), rumänischer Fußballspieler
 Patrick Hoban (* 1991), irischer Fußballspieler
 Russell Hoban (1925–2011), US-amerikanischer Schriftsteller
 Tommie Hoban (* 1994), irischer Fußballspieler
 Wieland Hoban (* 1978), Komponist und Übersetzer

Sonstiges:
 Hoban (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten